Fernando Jorge Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha (Coburgo, 28 de marzo de 1785-Viena, 27 de agosto de 1851) fue un príncipe de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha y príncipe de Csabrag y Szitnya (en la actual Eslovaquia). También fue un general de caballería del ejército del Imperio austríaco durante las guerras napoleónicas.

Familia 
Nació como príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. Fue el segundo hijo de Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y de su esposa, Augusta de Reuss-Ebersdorf, y más tarde se convirtió en un príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, después de un intercambio territorial hecho por su hermano en el Castillo de Ehrenburg, en la ciudad bávara de Coburgo.

Fernando estaba relacionado con varios monarcas europeos, entre sus sobrinos y sobrinas estaban la reina Victoria del Reino Unido, su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el rey Leopoldo I de Bélgica y su hija, la emperatriz Carlota de México.

Matrimonio y descendencia 

El 30 de noviembre de 1815 en Viena, Fernando se casó con María Antonia de Koháry de Csabrag y Szitnya, una noble húngara, católica y única heredera del título y la fortuna de la Casa de Koháry. Tuvieron cuatro hijos:

 Fernando Augusto Francisco Antonio (29 de octubre de 1816-15 de diciembre de 1885), se convirtió en rey consorte de Portugal.
 Augusto Luis Víctor (13 de junio de 1818-26 de julio de 1881), padre del rey Fernando I de Bulgaria.
 Victoria Francisca Antonia Juliana Luisa (14 de febrero de 1822-10 de noviembre de 1857), se casó con Luis de Orleans, duque de Nemours.
Leopoldo Francisco Julio (31 de enero de 1824-20 de enero de 1884), casado morganáticamente con Constanza Geiger (después baronesa de Ruttenstein).

Sajonia-Coburgo-Kohary 
En 1826, el príncipe José Federico de Koháry de Csabrag y Szitnya (padre de María Antonia) murió, y Fernando asumió la jefatura de la Casa de Koháry en derecho de su esposa. Después de esa fecha, su linaje llegó a ser llamado Sajonia-Coburgo-Koháry. Esta rama de la familia (antes protestante) se convirtió al catolicismo y ha ganado importancia entre las familias reales católicas.

Muerte 
Fernando murió en Viena. Su cuerpo está enterrado en el cementerio de Glockenberg, en Coburgo.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 28 de marzo de 1785-12 de noviembre de 1826: Su Alteza Serenísima el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, duque en Sajonia.
 12 de noviembre de 1826-27 de agosto de 1851: Su Alteza Serenísima el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, duque en Sajonia.

Órdenes 
Recibió las siguientes condecoraciones:

Empleos 

 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Húsares n.º8 del Ejército Imperial y Real. (Imperio austríaco)
 General de caballería del Ejército Imperial y Real.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August Beck: Ferdinand. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 6. Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 709 f. (en alemán)
 Ashdown, Dulcie M. Victoria and the Coburgs. London, U.K.: Robert Hale, 1981.

Enlaces externos 

 
 

Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Comandantes de las guerras napoleónicas
Caballeros grandes cruces de la Orden del Baño
Comandantes de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Fernando
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de cuarta clase de la Orden de San Jorge
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Generales mayores del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros grandes cruces de la Orden militar de Cristo
Nacidos en Coburgo
Fallecidos en Viena
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry